Don Vito ist der Name folgender Personen:

 Don Vito, Spitzname von Vito Cascio Ferro (1862–1943), italienischer Mafioso
 Don Vito, Spitzname von Vincent Margera (1956–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Don Vito, Alias von Rodney Richard (* 1978), US-amerikanischer Musikproduzent 
 Don Vito, früherer Name von Vito Vendetta (* 1981), deutscher Boxer und Rapper

Don Vito ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Don Vito Corleone, Protagonist im Roman Der Pate von Mario Puzo

Siehe auch:
 Don DeVito (1939–2011), US-amerikanischer Musikproduzent